Алекса́ндр Леони́дович Ка́зин (род. 21 ноября 1945 года, Смоленск, СССР) — советский и российский философ, культуролог, эстетик и публицист. Доктор философских наук, профессор.. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2016).

Биография 
В 1969 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Там же окончил аспирантуру.

В 1972 году в ЛГУ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Проблема отношения искусства к действительности в русской эстетике начала XX века».

В 1972—1976 годах — преподаватель кафедры теории культуры Ленинградского государственного института культуры имени Н. К. Крупской.

В 1986—2008 годах — заведующий сектором кино и телевидения Российского института истории искусств РАН. C 2015 года — исполняющий обязанности директора Российского института истории искусств.

В 1990 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Диалектика художественного образа в современном искусстве».

Преподавал в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена, на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1998 года по настоящее время — профессор и заведующий кафедрой искусствознания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

В 2015—2020 годах — и. о. директора Российского института истории искусств.

Под научным руководством А. Л. Казина защищено 7 кандидатских диссертаций по эстетике, искусствоведению и философии религии.

Автор статей в журналах «Новый мир», «Вопросы философии», «Москва», «Всерусский собор», «Нева», а также в «Литературной газете», газете «Санкт-Петербургские ведомости», член редакционной коллегии журнала «Родная Ладога».

Член Союза писателей России.

Член Союза кинематографистов России.

Член исполнительного Совета общественной организации «Собор православной интеллигенции Санкт-Петербурга».

В марте 2022 года подписал обращение в поддержку военного вторжения России на Украину (2022).

Награды и звания 
 Лауреат Всероссийской литературной премии «Александр Невский».
 Медаль «Ветеран труда».
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (17 мая 2016 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Научные труды

Монографии 
 Казин А. Л. Образ мира. Искусство в культуре XX века. — СПб.: РИИИ, 1991.
 Казин А. Л. Русское философское кино. — СПб.: РИИИ: СПбГУКиТ.
 Казин А. Л. Последнее Царство. Русская православная цивилизация. — СПб.: «Наука», 1998.
 Казин А. Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. — СПб.: «Алетейя», 2000.
 Василий Шукшин. «Печки-лавочки» 
 Андрей Тарковский. «Иваново детство» 
 Василий Шукшин. Житие Грешника («Калина Красная») 
 Казин А. Л. Русская красота . — СПб.: РИИИ:СПбГУКиТ, 2003.
 «Васса» Глеба Панфилова 
 В поисках златограда. «Прошу слова» Глеба Панфилова 
 «Земля» А. Довженко 
 «Поэма о море» Александра Довженко 
 Русь серебряная. Град святого Петра 
 Казин А. Л. Россия и мировая культура. — СПб.: СПбГУКиТ, 2004.
 Федор Тютчев — поэт империи 
 «Артмир» по Достоевскому 
 Верующий разум. Основной принцип русской философии
 Пушкин и чудо  (копия )
 Казин А. Л. Великая Россия. Религия. Культура. Политика.  — СПб.: «Петрополис», 2007.
 Казин А. Л. Верующий гений. Основной принцип русской культуры. — СПб.: «Специальная литература», 2010.
 Казин А. Л. Русские чудеса. История и судьба. — СПб.: «Петрополис», 2010.
 Главное чудо России 
 Казин А. Л. Двойное солнце. Пушкин и Достоевский в русской метафизике. — LAP Lambert Academic Publishing? 2011.
 Казин А. Л. Частицы бытия. Роман с философией. — СПб.:"Алетейя", 2013.
 Казин А. Л. Homo Russicus. Маленькая национальная энциклопедия. — СПб.:"Алетейя", 2014.
 Казин А. Л. Уроки русского. — СПб.:"Алетейя", 2016.

Учебные пособия 
 Казин А. Л. Основной принцип русской философии «Артмир» по Достоевскому: Учебное пособие по дисциплине «Культурология» для студентов факультета экранных искусств.  — СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2004. — 64 с.
 Казин А. Л. Философские беседы братьев Карамазовых: Учебное пособие по дисциплине «Культурология» для студентов факультета экранных искусств  — СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2006. — 56 с.

Словарь философа 
 Казин А. Л. Книга личных смыслов 
 Абсолют 
 Антиномия 
 Америка 
 Армия 
 Беда 
 Бедность 
 Бездна 
 Вера 
 Воля 
 Восток 
 Гармония

Курсы лекций 
 Казин А. Л. Духовные основы русской культуры 
 Казин А. Л. «А. С. Пушкин и Ф. И. Тютчев»
 Часть 1 , 01.05.2012.
 Часть 2 , 03.05.2012.
 Казин А. Л. «Славянофилы»
 Часть 1 , 11.05.2012.
 Часть 2 , 14.05.2012.
 Казин А. Л. «Это был один самых интересных и оригинальных русских мыслителей»
 Часть 1 , 16.05.2012.
 Часть 2 , 17.05.2012.
 Казин А. Л. Гениальный писатель-романист и религиозно бездарный человек
 Часть 1 , 21.05.2012.
 Часть 2 , 23.05.2012.
 Часть 3 , 24.05.2012.
 Казин А. Л. «„Серебряный век“ русской истории» , 02.06.2012.
 Казин А. Л. Федор Михайлович Достоевский Федор Михайлович Достоевский , 14.06.2012.

Статьи 
 Казин А. Л. Искусство кино как духовный опыт 
 Казин А. Л. Андрей Тарковский. «Андрей Рублев» 
 Казин А. Л. Православие и католичество в контексте теории цивилизаций  // Международная научно-практическая конференция «Русская цивилизация и Ватикан: неизбежен ли конфликт?».  — 4 февраля 2010 исторический факультет СПбГУ.

Научная редакция и составление 
 Кино и современная культура. Сб. трудов. — Л.: ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова, 1988.
 Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х томах. — М.: «Искусство», 1994.
 Век петербургского кино. Сб. трудов. — СПб.: РИИИ. 2007.
 Киноискусство и кинозрелище. Сб.трудов. В 2 выпусках. — СПб.: РИИИ, 2011.
 Современные процессы в экранных искусствах: учеб.-метод. пособ. для студ. 2 кур. фак-та творч. экран. профессий, обуч. по спец. : 071101, 071105, 071104, 070210.  Рек. к изд. в кач. учеб.-метод. пособ. Метод. советом ФЭИ. Ч. 1. Спец. эффекты в экран. ис-вах / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост. С. В. Хлыстунова; ред.: А. Л. Казин, Н. Н. Калинина. — СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. — 65 с.
 Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания. Сб. трудов. Выпуск 1 и 2. — СПб.: СПбГУКиТ, 2009—2011.
 Актуальные проблемы современного искусства и искусствознания: сборник научных статей. Вып.2  / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; ред. А. Л. Казин. — СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. — 195 с. : ил. — ISBN 978-5-94760-115-2
 Фундаментальные основания государственной культурной политики России. Историко-философский аспект. Коллективное исследование. Редактор-составитель и соавтор Казин А. Л.. СПб.: «Петрополис», 2017.
 Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ — начала ХХ1 века. Коллективное исследование в 3-х томах. Редактор-составитель и соавтор Казин А. Л.:
 Том 1: 1917—1934 годы. СПб.: «Алетейя», 2016.
 Том 2: 1935—1964. СПб. «Петрополис», 2017.
 Том 3. Ч.1: 1965—1991. СПб.: «Петрополис», 2018.
 Том 3. Ч.2: 1992—2017. СПб.: «Петрополис», 2018.

Публицистика

Проза 
 Казин А. Л. Александровский парк. Повесть-воспоминание. // «Родная Ладога». — № 3. — 2012.
 Часть 1 
 Часть 2 
 Часть 3

Примечания

Ссылки 
 Презентация  книги «Русские чудеса. История и судьба» (СПб, Петрополис, 2010) в Русской христианской гуманитарной академии.
 Спор о национальной идее  (дискуссия с писателем А. М. Столяровым)

Монархисты России
Публицисты России
Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Философы СССР
Философы России
Эстетики
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского института культуры
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Члены Союза кинематографистов России
Члены Союза писателей России
Искусствоведы России